Niemcy:
 Reichenhain – dzielnica Chemnitz
 Reichenhain – dzielnica gminy Röderland w powiecie Elbe-Elster, w kraju związkowym Brandenburgia